

События 
 Консулы Имп. Цезарь Публий Лициний Валериан А. и Имп. Цезарь Публий Лициний Валериан Эгнаций Галлиен А.
 Китай — начало правления Цао Мао 曹髦 (254—260) — династия Вэй (Цао Вэй) 曹魏 220—265 (храмовое имя — Гаогуйсян-гун 高貴鄉公).
 Готы вторглись во Фракию и дошли до Фессалоник.
 254—259 — Галлиен отправлен на рейнско-дунайскую границу, где он более или менее успешно отражает набеги германцев. Германцы в своих набегах доходили до Равенны.
 254—257 — Папа св. Стефан I.

Скончались 
 Луций I — епископ Рима.
 Ураний Антонин — римский император-узурпатор.
 Фарсанз — царь Боспора.

См. также